Faverolles és un municipi francès situat al departament de l'Indre i la regió de Centre - Vall del Loira.

Municipis de l'Indre